Бори́с Андре́евич Андре́ев — русские имя, отчество и фамилия. Известные носители:* Андреев, Борис Андреевич (1927—1962) — советский футболист и хоккеист.
 Андреев, Борис Андреевич (1945—2008) — советский и российский звукооператор.